Тоумас Андрьес Тоумассон (; ), также известный как Томми — исландский политик, ресторатор и один из владельцев и основателей сети ресторанов Tommi’s Burger Joint. Ранее он управлял сетью гамбургерных под названием Tommaborgarar, одной из первых сетей быстрого питания в Исландии. В сентябре 2021 года Тоумас был избран членом альтинга, представляя Народную партию. Является самым старым впервые избранным членом альтинга за всю его историю.

Биография 
Тоумас родился в Рейкьявике. В июне 1979 года он окончил Флоридский международный университет по специальности «ресторанный менеджмент».

С 1974 по 1977 год Тоумас управлял рестораном Festi в Гриндавике. После завершения обучения гостиничному и ресторанному бизнесу в США, в 1981 году основал компанию Tommaborgar. Через три года Тоумас продал Tommaborgar и сосредоточился на управлении Hard Rock Café и Hótel Borg. В 1996 году он основал компанию Kaffibrennslan, которой руководил до 2002 года.

14 марта 2004 года, спустя 23 года после открытия Tommaborgarar, Томми открыл новую бургерную под названием Tommi’s Burger Joint.

Примечания 

Рестораторы XXI века
Депутаты альтинга
Политики Исландии
Выпускники Флоридского международного университета